Ainslee ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Ainslee (1919–1991), US-amerikanische Filmschauspielerin

Ainslee’s steht für:
 Ainslee’s Magazine, US-amerikanische Literaturzeitschrift

Siehe auch:
 Ainsley
 Ainslie
 Aynsley